Натуральне число 341
 341 рік до нашої ери
 341 рік нашої ери